Copa d'Europa de futbol
 Copa d'Europa de futbol femenina
 Copa d'Europa de bàsquet
 Copa d'Europa de bàsquet femenina
 Copa d'Europa d'handbol
 Copa d'Europa d'hoquei patins masculina
 Copa d'Europa d'hoquei patins femenina
 Copa d'Europa d'hoquei herba masculina
 Copa d'Europa d'hoquei herba femenina
 Copa d'Europa de waterpolo masculina
 Copa d'Europa de waterpolo femenina
 Copa d'Europa de voleibol masculina
 Copa d'Europa de voleibol femenina